Dit is de wereldranglijst van oktober 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 oktober 1997.

Mannen 10